

Турниры 

Ниже приведён список международных турниров, прошедших в 2011 году, ход и результаты которых удостоились освещения со стороны профессиональных сайтов и изданий.

Counter-Strike: Global Offensive 
 Мейджор в Катовице

Dota 2 
 17—21 августа — Valve: The International 2011 (Германия, Кёльн). Чемпионы —  Na`Vi.

League of Legends 
 Межконтинентальная лига

Примечания 

Годы в киберспорте
Все хронологические списки